Juillet en allemand.

Patronyme 

  (1870-1956), compositeur espagnol.
 El Juli (1982) (pseudonyme), matador espagnol.

Toponyme 

 Juli est une ville du Pérou.

Divers 
 Juli est un groupe de pop allemand.

Patronyme hispanique